Шуман, Карл:
 Шуман, Карл (1869—1946) — немецкий спортсмен, четырёхкратный олимпийский чемпион 1896 года по гимнастике и борьбе.
 Шуман, Карл (1827—1898) — австрийский архитектор.
 Шуман, Карл Мориц (1851—1904) — немецкий ботаник.